Seznam korpusov z zaporedno številko 82.

Seznam 
 Pehotni
 82. strelski korpus (ZSSR)
 82. korpus (Wehrmacht)

Glej tudi